Die Abkürzung IVU steht für:
 Internationale Vegetarier-Union
 Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, siehe Industrieemissionsrichtlinie (Richtlinie 2010/75/EU) und Vorläufer-Richtlinien 96/13/EG und 2008/1/EG
 Internationaler Verein für Umwelterkrankte
 IVU Traffic Technologies AG

IVU